

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 André-Georges Haudricourt, (1911-1996) est un linguiste, botaniste, géographe et ethnologue français ;
 Charles Haudricourt, (1858-1935),  est un homme politique français ;

Toponymie
 Haudricourt est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.

Homonymie
Homonymie de patronyme